Pajunen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pajunen (sjö), Norra Savolax, 
 Pajunen (ö), Mellersta Finland, Jämsä, 

Robotskapade Finlandförgreningar